Der Retter ist der Titel folgender Werke:

 Der Retter (Dichtung), dramatische Dichtung von Walter Hasenclever (1916)
 Der Retter (1980), sowjetischer Film von Sergej Solowjew 
 Der Retter (2009), französischer Film von Xavier Giannoli